El Contento kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Contento, Veracruz, ort, Tierra Blanca, 
 El Contento, Hidalgo, ort, Huasca de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar